Socijalistička Jugoslavija je tijekom svog postojanja u nekoliko navrata mijenjala ustave:
 Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, usvojen 31. siječnja 1946.
 Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti, usvojen 13. siječnja 1953.
 Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, usvojen 7. travnja 1963.
 Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, usvojen 1974.

Ustavni ustroj federacije 

Ustavni sustav socijalističke Jugoslavije je počivao na federalizmu, što je 1974. godine približeno konfederalizmu (iako se formalno i dalje govorilo o federaciji).

Ustavi druge Jugoslavije bili su komplementarni ustavima narodnih, kasnije socijalističkih, republika (a kasnije i pokrajina). Ustav 1946. je bio modeliran prema Ustavu Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika. To je promijenjeno 1953. godine, a već krajem 1949. je osnovan prvi radnički savjet (29. prosinca 1949. u tvornici cementa u Solinu).

Ustavi narodnih republika donijeti su ovim redom:
Narodna Republika Bosna i Hercegovina – 31. prosinca 1946.
Narodna Republika Crna Gora – 31. prosinca 1946.
Narodna Republika Makedonija – 31. prosinca 1946. 
Narodna Republika Slovenija – 16. siječnja 1947. 
Narodna Republika Srbija – 17. siječnja 1947. 
Narodna Republika Hrvatska – 18. siječnja 1947.

Vanjske poveznice 

Ustav druge Jugoslavije